Tlépolemosz, homéroszi hős az Iliászban, Héraklész fia
 Tlépolemosz, ókori görög festőművész
 Tlépolemosz, III. Alexandrosz egyik hadvezére
 Tlépolemosz, V. Ptolemaiosz régense
 Tlépolemosz, egyiptomi születésű olümpiai bajnok i. e. 256-ban

lásd még
 15651 Tlepolemos kisbolygó